Gasparinisaura cincosaltensis  es la única especie conocida del género extinto Gasparinisaura ("lagarto de Gasparini") de dinosaurio ornitópodo elasmariano que vivió a finales de período Cretácico, hace aproximadamente 83 millonesde  años, en lo que es hoy América del Sur.

Descripción
Gasparinisaura fue un herbívoro bípedo pequeño. En 2010 Gregory S. Paul estimó su longitud en 1,7 metros, y su peso en unos 13 kilogramos. Gasparinisaura tenía una cabeza redondeada que era moderadamente alargada. Las cuencas oculares eran muy grandes y se situaban en  una posición alta. La parte posterior de la cabeza era algo alargada y en pendiente. El yugal tenía un ramo frontal que era delgado y que se introducía entre el maxilar y el lacrimal; la parte posterior del yugal era alta y ancha. El cuadradoyugal tenía un largo proceso ascendente que tocaba el escamosal, el cual es un rasgo basal. La articulación de la mandíbula era baja. Tenía cerca de doce dientes grandes en el maxilar y en el dentario en la mandíbula. Los miembros delanteros eran de constitución grácil. El ilion era corto y bajo, y el pubis delgado. Las extremidades posteriores eran relativamente largas y poderosas, con un muslo corto en contraste con la parte inferior de la pierna, muy larga. El pie era largo y el primer metatarso estaba reducido a un hueso delgado y pequeño, la cual es una característica avanzada. La cola poseía cheurones bajos en forma de placas triangulares que se expandían hacia atrás, lo cual es único de los Euornithopoda.

Los gastrolitos descubiertos formaban racimos de más de ciento cuarenta piedras redondeadas y pulidas en el abdomen. Las piedras tienen un diámetro promedio de cerca de ocho milímetros. Estas representaban cerca del 0,3% del peso corporal total, siendo lo suficientemente voluminosas para funcionar como un molino gástrico, una función que se considera improbable para los gastrolitos de los dinosaurios saurópodos debido a su insuficiente masa relativa, al ser más reducida en un orden de magnitud.

Descubrimiento e investigación
Los primeros fósiles de Gasparinisaura fueron hallados en 1992 en Argentina, cerca de Cinco Saltos en la provincia de Río Negro. La especie tipo, Gasparinisaura cincosaltensis, fue nombrada y descrita en 1996 por Rodolfo Coria y Leonardo Salgado. El nombre del género honra a la paleontóloga argentina Zulma Brandoni de Gasparini, por su contribución al estudio de los reptiles mesozoicos de Patagonia. El nombre de la especie se refiere a Cinco Saltos.
 
El espécimen holotipo, MUCPv-208, fue descubierto en una capa de la Formación Anacleto, la cual data de inicios del Campaniense, hace unos 83 millones de años. Consiste en un esqueleto parcial con cráneo, faltándole la mayor parte de la columna vertebral. El paratipo es MUCPv-212, una cola y elementos de las extremidades posteriores. En 1997 se describieron tres especímenes adicionales, MUCPv 213, un cráneo parcial con esqueleto, MCSPv 111, un esqueleto postcraneal y MCSPv 112, un cráneo con las extremidades posteriores y la pelvis. Estos tres últimos especímenes representan individuos jóvenes. En 2008 fueron descritos los gastrolitos presentes en los tres especímenes juveniles.

Clasificación
Originalmente fue considerado por sus descriptores como un iguanodontiano muy basal, el miembro más primitivo del clado Euiguanodontia. Un análisis filogenético incluido en la descripción del ornitópodo antártico Morrosaurus mostró que este último y Gasparinisaura son parte de Elasmaria, un clado de iguanodontianos conocido de América del Sur, la Antártida y posiblemente Australia. Gasparinisaura podría ser el miembro más basal de este grupo.

Filogenia
Cladograma basado en el análisis filogenético de Rozadilla et al., 2015:

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios
 Zulma Brandoni de Gasparini

Enlaces externos 

 Ficha e información (en alemán)
 gasparinisaura en Mef

Ornithopoda
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur